Bird Rock ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten: 

 Bird Rock (Rat Islands)
 Bird Rock (Levy County, Florida)
 Bird Rock (Taylor County, Florida)
 Bird Rock (Los Angeles County, Kalifornien)
 Bird Rock (Marin County, Kalifornien)
 Bird Rock (Monterey County, Kalifornien)
 Bird Rock (San Diego County, Kalifornien)
 Bird Rock (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Bird Rock (Maine)
 Bird Rock (Washington)

in Australien:
 Bird Rock (Tasmanien)
 Bird Rock (Norfolk Island)

in Neuseeland:
 Bird Rock (Mokohinau Islands)

in anderen Ländern:
 in Bermuda, siehe Bird Rock (Bermuda)

 in Namibia, siehe Bird Island (Namibia)

Siehe auch: 
 Bird Rocks
 Birdie Rocks